Palazzo degli Uffici – edificio di Roma
 Palazzo degli Uffici – edificio di Taranto
 Palazzo ISVEIMER, noto anche come Palazzo degli Uffici – edificio di Napoli
 Palazzo Uffici Olivetti, noto anche come Palazzo Uffici – edificio di Ivrea